BiH:
 Barice (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Barice (Stari Grad, Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad, Sarajevo
 Barice (Živinice, BiH)

Crna Gora:
 Barice (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Srbija:
 Barice (Plandište, Srbija), naselje u općini Plandište